Леопо́льдо Луго́нес (; , Вилья-де-Мария, Аргентина — , , провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский поэт, писатель и журналист, представитель латиноамериканского литературного модернизма. Один из наиболее известных аргентинских поэтов XX века и близкий друг знаменитого никарагуанского поэта-модерниста Рубена Дарио. Покончил жизнь самоубийством в 1938 году, приняв дозу цианида.

Творчество 
В юности Леопольдо Лугонес увлекался социалистическими и анархическими идеями, впоследствии стал поэтом молодой аргентинской буржуазии, приобщавшейся к последним достижениям европейской культуры. В 1892 г. занялся журналистикой, работал в газете «La Montaña», подружился с Мануэлем Кинтаной (Manuel Quintana), кандидатом в президенты Аргентины.

Наряду с никарагуанцем Рубеном Дарио, Лугонес является одним из наиболее значительных модернистов в поэзии Латинской Америки. В своём первом сборнике стихотворений «Золотые горы» (Las montañas de oro, 1897) Лугонес отдал дань романтическим увлечениям в духе Альмафуэрте, но вместе с тем показал себя талантливым и самостоятельным учеником Эдгара По, Шарля Бодлера, Леконт де Лиля и бразильского символиста Крус-э-Соузы. Уже в этом сборнике определились характернейшие черты поэтического облика Лугонеса: виртуозность ритмов, изысканность и эстетизм образов, пристрастие к мистическим концепциям.

Последующие сборники стихов создали Лугонесу необычайную популярность во всей Латинской Америке. В сборнике «Оды веку» (Odas seculares, 1910) Лугонес героизирует историю аргентинской буржуазии.

Стихотворения

Сборники 
 Золотые горы / Las montañas del oro (1897)
 Сумерки в саду / Los crepúsculos del jardín (1905)
 Лунные песни / Lunario sentimental (1909)
 Оды веку / Odas seculares (1910)
 El libro fiel (1912)
 Книга пейзажей / El libro de los paisajes (1917)
 Las horas doradas (1922)
 Романсы Рио-Секо / Romances del río seco (опубликован посмертно в 1939)

Рассказы 
 Чуждые силы/ Las fuerzas extrañas (1906)
 Роковые рассказы/ Cuentos fatales (1926)

Публикации на русском языке 
 Огненный дождь. СПб.: Азбука-Аттикус, 2010.

Признание 
В Кордове именем Лугонеса названа улица.

Примечания

Ссылки 
 Скачать книгу Леопольдо Лугонеса «Соляная фигура»
 Скачать стихотворение Леопольдо Лугонеса «Песня» в формате Word (на испанском и русском)
 Леопольдо Лугонес — книги, биографии

Литература на испанском языке
Самоубийцы, принявшие яд
Похороненные на кладбище Реколета
Социалисты Аргентины
Фашизм в Аргентине